Это статья об альбоме американской панк-рок-группы Wipers. Об альбоме немецкой метал-группы Blind Guardian см. Follow the Blind

Follow Blind — пятый студийный альбом американской панк-рок-группы Wipers, вышедший в 1987 году.

Об альбоме 
Follow Blind более депрессивен и задумчив по настроению, чем предыдущие работы группы.

Список композиций 
 Follow Blind
 Someplace Else
 Any Time You Find
 The Chill Remains
 Let It Slide
 Against The Wall
 No Doubt About It
 Don’t Belong To You
 Losers Town
 Coming Down
 Next Time

Участники записи 
 Грег Сэйдж — гитара, вокал, музыка, тексты, запись, продюсирование
 Брэд Дэйвидсон — бас-гитара
 Стив Плоуф — ударные

Альбомы 1987 года
Альбомы Wipers
Альбомы панк-рока
Альбомы постпанка